Wendy Davis peut désigner :

 Wendy Davis (1913-), joueur gallois de rugby à XV ;
 Wendy Davis (1963-), femme politique américaine ;
 Wendy Davis (1966-), actrice américaine.